Набатейское письмо — система консонантного фонетического письма, развившаяся из арамейского письма на территории Набатеи во II веке до н. э. и впоследствии, возможно, ставшая основой арабского письма.

Набатейское письмо использовалось в Набатейском царстве — государстве, образованном семитскими племенами набатеев () первоначально в окрестностях Петры и просуществовавшем на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии с III века до н. э. по 106 год н. э., когда Траян после смерти Раббаля II присоединил Набатею к Риму, образовав на её территории провинцию Arabia Petraea.

Большое число набатейских надписей высечено в Петре и её окрестностях, набатейские надписи, относящиеся ко времени после падения Набатейского царства, не известны и сменяются короткими надписями синайской или новосинайской скорописью бытового характера, распространенными по Синаю, особенно много их сохранилось в Вади аль-Мукаттаб (араб. «исписанной долине»).

Новосинайское письмо развилось из набатейского алфавита, по всей вероятности, в I в. н.э., хотя сохранившиеся надписи относятся, по-видимому, ко II и III, а некоторые из них даже к IV вв. н.э. Новосинайское письмо, возможно, является связующим звеном между набатейской и арабской письменностями.

Примечания 

Консонантные письменности
Письменности семитского происхождения
Набатея
Вышедшие из употребления письменные системы